

Geografia

Niemcy 
 Suckow - dzielnica Güstrow
 Suckow - część gminy (Ortsteil) Ruhner berge w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Żukowo
 Żuków

Osoby 
 Bodo von Suckow - niemiecki generał
 Christoph Friedrich von Suckow - niemiecki prawnik
 Friedrich Wilhelm Suckow - niemiecki lekarz
 Georg Adolf Suckow - niemiecki botanik
 Jens Suckow - niemiecki prawnik
 Karl Adolf Suckow - niemiecki pisarz
 Kristin Suckow - niemiecka aktorka
 Wendel Suckow - amerykański saneczkarz

Inne 
 Suckow - ród

Zobacz też 
 Succow
 Sukow